VM i ishockey 1957 var det 24. VM i ishockey, arrangeret af IIHF. For de europæiske hold gjaldt det samtidig som det 35. EM i ishockey, og turneringen blev spillet 24. februar – 5. marts 1957 i Moskva, Sovjetunionen.

Det første verdensmesterskab i den nye ishockeystormagt, Sovjetunionen, blev overskygget af de politiske begivenheder året forinden. I november 1956 var opstanden i Ungarn blevet slået ned af sovjetiske tropper støttet af andre Warszawapagtlande. Som reaktion herpå valgte USA og Canada at boykotte VM-turneringen i den sovjetiske hovedstad, og de fik følgeskab af Vesttyskland, Norge, Italien og Schweiz.

Deltagerfeltet var dermed blevet indskrænket væsentligt, så feltet blev suppleret med lande, der normalt ikke deltog i A-VM, såsom den normale B-nation Østrig, Japan og DDR, der VM-debuterede ved dette VM. Dette bragte deltagerantallet op på 8 hold. Men det betød også, at der ikke blev spillet B-VM dette år.

I Canadas fravær var værtslandet storfavorit til at vinde VM. Men i stedet blev det Sverige, der sensationelt løb med VM-titlen for anden gang i historien. Sveriges første titel var i øvrigt ved VM 1953, hvor svenskerne ligeledes havde draget fordel af masseafbud fra nogle af favoritholdene.

Resultater 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|VM 1957
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| bgcolor="gold"|Guld
| align="left"| Sverige
| 7
| 6
| 1
| 0
| 62-11
| 13
|-
| bgcolor="silver"|Sølv
| align="left"| Sovjetunionen
| 7
| 5
| 2
| 0
| 77-9  
| 12
|-
| bgcolor="#cc9966"|Bronze
| align="left"| Tjekkoslovakiet
| 7
| 5
| 1
| 1
| 66-9  
| 11
|-
| 4.
| align="left"| Finland
| 7
| 4 
| 0
| 3
| 28-33
| 8
|-
| 5.
| align="left"| DDR
| 7
| 3
| 0
| 4
| 23-48
| 6
|-
| 6.
| align="left"| Polen
| 7
| 2
| 0
| 5
| 25-45
| 4
|-
| 7.
| align="left"| Østrig
| 7
| 0
| 1
| 6
|   8-61
| 1
|-
| 8.
| align="left"| Japan
| 7
| 0
| 1
| 6
| 11-84
| 1
|}

Slutstillinger 

1957
Ishockey i 1957